Norma har flere betydninger:

 Norma - en tragedia lirica eller opera i to akter af Vincenzo Bellini
 Norma (by) - en italiensk by i regionen Lazio i Italien
 Norma Tallinn - en fodboldklub hjemmehørende i den estiske hovedstad Tallinn